D5, D-5, D05 ou D.V peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Albatros D.V, un avion de chasse allemand ;
 HMS D5, un sous-marin de la Royal Navy ;
 HMS Daring (D05), un destroyer de la Royal Navy ;
 HMS Nairana (D05), un porte-avions d’escorte de la Royal Navy ;
 LFG Roland D.V, un avion de chasse allemand ;
 Ponnier D.V, un prototype d’avion de reconnaissance français ;
 Trident D5, un modèle de missile Trident;
 D-5, un prototype de char moyen soviétique.

Médecine 
 Carcinome in situ du sein (D05), d'après la classification internationale des maladies ;
 Classe ATC D05, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC.

Organisations 
 Digital 5 est un réseau collaboratif intergouvernemental regroupant les pays les plus avancés en matière de numérique.

Photographie 
 Nikon D5, un appareil photographique reflex numérique de Nikon.

Sports 
Football
Championnat du Japon de football D5.

Sport automobile
ATS D5, une Formule 1 de l’écurie allemande Auto Technisches Spezialzubehör.

Technologie 
 D5 HD, un format vidéo numérique professionnel haute définition ;
 Nikon D5, un appareil photo numérique de Nikon.

Transports 
Aviation
 .

Automobiles
 Alpina D5, un modèle du constructeur automobile allemand Alpina ;
 Audi A8 D5, un modèle du constructeur automobile allemand Audi.

Routes 
   dans certains départements, en France ;
  Autoroute tchèque D5 reliant Prague à la frontière allemande ;
  Route nationale D5, reliant la frontière hongroise à la frontière bosniaque.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres